Őz-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Őz-barlang, fonyi barlang.
 Őz-barlang, óbaroki barlang.
 Őz-barlang, pomázi barlang.
 Őz-barlang, tési barlang.